Bagoas, favorito di Artaserse III
Bagoas, favorito di Alessandro Magno